Jenne – comune laziale conosciuto anche come Ienne
Ienne – abitanti di Métis-sur-Mer
Ienne – abitanti di Saint-Éloi (Canada)